Raphaela bzw. Raphaëla bezeichnet:

 einen Vornamen, siehe Raphaela und Raphael
 den Asteroiden (708) Raphaela

Siehe auch:
 Raphaël
 Raphael